Béguey egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001–2020 Jean Rupert

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései